kościół św. Rafała Kalinowskiego (Warszawa Rembertów)
Kościoły pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Polsce:
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Białymstoku (Białystok)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Częstochowie (Częstochowa)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej (Dąbrowa Górnicza)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku (Gdańsk)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu (Elbląg)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Kluszkowcach (Kluszkowce)
 Kościół św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie (w budowie) (Kraków – Kliny Zacisze)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi (Łódź - Wiskitno)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie (Osiedle Grunwaldzkie)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu (Sosnowiec)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Starosielcach (Starosielce)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego (Warszawa)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu (Radom)
 kościół św. Rafała Kalinowskiego (Murowaniec)
 Kościół św. Rafała Kalinowskiego w Wakijowie (Wakijów)

Rafał Kalinowski, św.